McLaren MCL36 är en formel 1-bil designad och konstruerad av Mclaren och tävlar i världsmästerskap i Formel 1 2022. Bilen körs av Lando Norris och Daniel Ricciardo. Chassit är Mclarens första bil under 2022-års tekniska reglemente.

Resultat

Referenser

Formel 1-bilar
Lanseringar 2022